Adolf von Kroner – editore e libraio tedesco
Jozef Kroner – attore slovacco
Richard Kroner – filosofo e storico della filosofia tedesco